Malom (em hebraico: מחלון) e Quiliom (em hebraico: כליון) foram dois irmãos mencionados no livro de Rute. Eles foram os filhos de Elimeleque, da tribo de Judá, e sua esposa Noemi. Juntamente com seus pais, eles se estabeleceram na terra de Moabe, durante o período dos juízes de Israel, em virtude da fome que havia na terra. Malom casou-se com a mulher moabita Rute, enquanto Quiliom casou-se com Orfa também moabita.

Elimeleque e seus filhos morreram em Moabe, deixando Noemi, Ruth e Orfa viúvas. Após receber notícias de que Deus voltou a trazer comida à terra de Judá, Noemi volta para Israel, mas aconselha suas noras à retornarem às casas de suas mães. Orfa atende ao conselho de Noemi, porém Rute escolhe ficar com ela e se converter ao judaísmo. 

Já na terra de Israel, Boaz, um parente resgatador compra todas as posses de Elimeleque e seus dois filhos das mãos de Noemi, além de estabelecer um casamento levirato com Rute, um ato que iria garantir que o nome do Malom não fosse esquecido, uma vez que qualquer criança que ela concebesse seria considerada como se fosse filho de Malom. Após casar-se com Boaz, Rute teve um filho, chamado Obede (biologicamente de Boaz, mas contando-se como se fosse de Malom), o qual tornou-se o avô paterno do rei Davi.

Genealogia: a Descendência de Davi

Ver também 
Livro de Rute
Moabe

Personagens do Tanakh
Livro de Rute